Beschneidungsfest steht für:

 im Islam das Fest zur Beschneidung, siehe Chitan
 im Judentum das Fest zur Beschneidung, siehe Brit Mila
 christliches Fest der Beschneidung des Herrn